Проспект Бююкдере () — центральна вулиця в європейській частині Стамбула, Туреччина. Проходить районами Шишлі (квартал Есентепе), Бешикташ (квартал Левент) і Сариєр (квартал ).

Починається у  і прямує у східному напрямку: частково під віадуком внутрішньої міської автомагістралі O-1, Через , , досягає кварталу Зінджірлікую. Там Бююкдере з'єднується з  і повертає на північ, проходячи через Левент, Санаї-Махаллесі, Маслак та ліс Фатіх, закінчуючись на схилі Хаджіосман на межі з районом Шишлі. Його загальна довжина становить 14 км. Від Зінджірлікую до Маслака проспект утворює межу, що відокремлює район Кягитхане зі східного боку від Бешикташа — із західного. Проспект Бююкдере здобув свою назву від однойменного кварталу, до якого він примикає.

Лінія 2 Стамбульського метрополітену прокладена уздовж проспекту від Шишлі до Хаджіосман, дев'ять її станцій розташовані у безпосередній близькості від Бююкдере. Штаб-квартири багатьох банків, бізнес-центри, торгові центри, розкішні готелі і численні хмарочоси, побудовані в ХХІ сторіччі, розташовані уздовж проспекту Бююкдере, що робить його важливим центром фінансової, ділової та соціальної життя Стамбула.

Хмарочоси на проспекті Бююкдере: , Istanbul Sapphire, İşbank Tower 1, , Kanyon Towers,  тощо. Відомі торгові центри на проспекті: , Kanyon Shopping Mall, ,  тощо.

Навчальні заклади на проспекті: , Професійне будівельне училище (ISOV), Маслацький кампус Стамбульського технічного університету,  і Професійний коледж Технічного університету Їлдиз.

У Бююкдере розташовані два великих кладовища: італійсько-єврейське Меджидієкьой і Зінджірлікую

Примітки 

Вулиці Стамбула
Шишлі
Бешикташ (район)
Сариєр
Проспекти